, также известна как EMT², — японская анимационная студия, созданная 25 июля 2013 года. Создателем студии являлся Хидеаки Миямото, продюсер TMS Entertainment.

Работы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио